Jindrak oder Jindrák ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Jindrak (* 1972), österreichischer Tischtennisspieler
 Mark Jindrak (* 1977), US-amerikanischer Profi-Wrestler
 Rudolf Jindrák (* 1964), tschechischer Diplomat